

Géographie 
Le Ponant est le point cardinal ouest.

Par extension :
 la mer du Ponant pouvait désigner l’océan Atlantique (étendue maritime à l’ouest par rapport à la France) par opposition à la mer du Levant qui désignait la mer Méditerranée (davantage à l’est) ;
 la mer du Ponant pouvait désigner la partie ouest de la mer Méditerranée entre la côte espagnole, les Baléares, la Sardaigne et la façade maritime nord-africaine par opposition à la mer du Levant désignant alors le bassin Levantin.

Le sens 1. a donné son nom ou un surnom :
 aux îles du Ponant, un groupement de communes insulaires françaises du littoral de l’océan Atlantique (Manche comprise) ;
 à Brest, parfois appelé le port du Ponant.

Autres sens :
 ponant ou vent du ponant, vent d’ouest, soufflant en Méditerranée ;
 étang du Ponant, situé entre la Grande-Motte et le Grau-du-Roi.

Domaine maritime 
 Flotte du Ponant, une partie de la Marine royale française de l'Ancien Régime qui opérait en Atlantique ;
 Le Ponant, un voilier de luxe de la Compagnie PONANT qui a été victime en avril 2008 d'un acte de piraterie au large de la Somalie ;
 Ponant (entreprise) compagnie de croisières française ;
 Ponant, un dériveur de sport, créé en 1950 à Saint-Raphaël par M. Deschamps.

Autres 
 Le Ponant, un immeuble conçu par Olivier-Clément Cacoub donnant sur le Parc André-Citroën à Paris, abritant notamment les services de la préfecture de Paris.

Voir aussi 
 
 
 

Orientation
Homonymie de bateaux